Latinský pojem Pisces může znamenat:
 rybovití obratlovci
 souhvězdí Ryb